Freie Zone steht für:

 von Juni 1940 bis November 1942 von Deutschland unbesetztes Gebiet Frankreichs, siehe Vichy-Regime 
 von der POLISARIO beherrschtes Gebiet der Westsahara, siehe freie Zone (Westsahara)
 Abspaltung von Scientology, siehe Freie Zone (Scientology)
 Free Zone, IL-BE-FR-ES koproduzierter Spielfilm (2005) von Amos Gitai 
 Zone Libre, französischer Spielfilm (2007) von Christophe Malavoy